Öschle ist der Ortsname von

 Öschle (Dietmannsried), Ortsteil des Marktes Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Öschle (Oy-Mittelberg), Ortsteil der Gemeinde Oy-Mittelberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Öschle (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
Siehe auch:
 Ober Öschle